Дјетрихов може бити:

 Дјетрихов (Либерец), насељено мјесто у округу Либерец, Либеречки крај, Чешка Република
 Дјетрихов (Свитави), насељено мјесто у округу Свитави, Пардубички крај, Чешка Република